Câmara de Lobos (gemeente), gemeente in Portugal
 Câmara de Lobos (freguesia), freguesia in Portugal